Wachholder ist

der Ortsname von:
 Wachholder (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Wachholder (Leichlingen), Ortschaft der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wachholder (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern

der Familienname folgender Personen:
 Kurt Wachholder (1893–1961), deutscher Physiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wachholderbusch, Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof, Bayern
 Wacholder (Begriffsklärung)